Yatağan ist der Name mehrerer Ort in der Türkei:

Landkreise:
 Yatağan (Muğla), Landkreis in der Provinz Muğla

Gemeinden:
 Yatağan (Serinhisar), Gemeinde im Landkreis Serinhisar der Provinz Denizli

Dörfer:
 Yatağan (Akhisar), Dorf im Landkreis Akhisar der Provinz Manisa
 Yatağan (Gürpınar), Dorf im Landkreis Gürpınar der Provinz Van